Plaatsen
 Ballard (Utah), plaats in de Verenigde Staten
 Ballard (Seattle), stadsdistrict
 Ballard County, county in de Amerikaanse staat Kentucky

 Personen
 Alimi Ballard (1977), Amerikaans acteur
 Ballard Berkeley (1904-1988), Engels acteur
 Clint Ballard jr. (1931-2008), Amerikaans componist
 Florence Ballard (1943-1976), Amerikaans zangeres
 J.G. Ballard (1930-2009), Brits schrijver
 John Ballard (1586), Engels geëxecuteerd persoon
 Robert Ballard (1942), Amerikaans oceanograaf
 Russ Ballard (1945), Brits zanger